Сёва:
 Сёва — тронное имя Хирохито, 124-го императора Японии.
 Период Сёва
 Сёва (Гумма) — село в Японии, находящееся в уезде Тоне префектуры Гумма.
 Сёва (Фукусима) — село в Японии, находящееся в уезде Онума префектуры Фукусима.
 Сёва (Яманаси) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Накакома префектуры Яманаси.
 Сёва (антарктическая станция) — японская круглогодичная научно-исследовательская станция в Антарктиде.
 Showa Hikoki Kogyo — японское предприятие авиастроительной и машиностроительной промышленности.

Русские топонимы
 Сёва — река, левый приток Камы.
 Сёва — посёлок в Глазовском районе Удмуртии.

См. также 
 День Сёва
 Сева (значения)